Трка на 5.000 метара у мушкој конкуренцији на 6. Светском првенству у атлетици на отвореном 1997. одржано је 8. и 10. августа на Олимпијском стадиону у Атини у Грчкој.

Титулу освојену 1995. у Гетеборгу бранио је Исмаил Кируи из Кеније.

Земље учеснице 
Учествовало је 38 такмичара из 24 земље.

 (1)
 (1)
 (1)
 (3)
 (1)
 (1)
 (1)
 (4)

 (1)
 (1)
 (3)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)

 (1)
 (3)
 (1)
 (3)
 (1)
 (1)
 (2)
 (3)

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 1997. 
Списак рекорда у трци на 5.000 метара пре почетка светског првенства 1. августа 1997. године:

Најбољи резултати у 1997. години 
Десет најбољих тркача на 5.000 метара пре почетка првенства (1. августа 1997), имали су следећи пласман. 

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на СП 1997.

Сатница

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 8. августа 1997. године. Такмичари су били подељени у 2 групе. По 5 најбољих атлетичара из сваке групе обезбеђује директну квалификацију у финале (КВ) и 5 такмичара са најбољим временом из обе групе (кв) - укупно 15 атлетичара у финалу.,

Почетак такмичења: Група 1 у 20:50, група 2 у 21:10.

Финале 
Такмичење је одржано 10. августа 1997. године у 19:25.,

Референце

Спољашње везе 

 Комплетни резултати СП 1997. на сајту WA
 Резултати трке на 5.000 м на сајту WA

Светско првенство у атлетици на отвореном 1997.
Трка на 5.000 метара на Светском првенству у атлетици на отвореном